Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Silverstone el 21 de juliol del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Keke Rosberg 1' 05. 591

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 09. 886 (a la volta 43)

Referències 

 

Gran Bretanya
1985